Парламентские выборы в Норвегии проходили 1 октября 1915 года, 2-й тур — с 22 октября по 1 ноября 1915 года. Результатом стала победа Либеральной партии, которая получила 74 из 123 мест в Стортинге.

Избирательная система 
Выборы проходили по мажоритарной системе в одномандатных округах. В Стортинг избиралось 123 депутата. В округах, где никто не набрал большинства голосов, были проведены перевыборы. Избирательным правом обладали все граждане старше 25 лет. Это были первые парламентские выборы с всеобщим избирательным правом также для женщин. Число женщин, имеющих право голоса, увеличилось с 324 990 в 1912 году до 827 274.

Ход выборов 
Первый тур выборов состоялся 1 октября 1912 года. В 1-м туре было избрано 57 депутатов: 42 от от сельских округов и 15 от городских. В остальных 66 округах с 22 октября по 1 ноября 1915 года был проведён 2-й тур.

Результаты

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1915 год в Норвегии
Октябрь 1915 года